{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Jutsu
|listatecnicas =Fūton: Tatsu no OshigotoKamaitachi no jutsuDaikamaitachi no JutsuKuchiyose: Kiri Kiri Mai
|tipoextra1 =
|listaextra1 =
|tipoextra2 =
|listaextra2 =
}}

 es un personaje del manga y anime Naruto. Es hija del cuarto Kazekage, junto con Gaara y Kankurō, siendo la mayor de los tres y esposa de Shikamaru Nara. Tiene un abanico gigante con el cual manipula el viento y es muy hábil con él (basta decir que puede medir la distancia con su contrincante usando el abanico). Es buena estrategia y posee chakra de tipo viento. Posee el rango de jounin, contrato de invocación con una comadreja llamada Kamatari. Actualmente Temari esta casada con Shikamaru Nara con quien tienen un hijo llamado Shikadai Nara.

Personalidad 
Temari es del tipo analista, puede deducir los puntos débiles de un oponente al poco tiempo de comenzar una pelea y pensar la mejor estrategia contra él. Su carácter es dominante y directa, en cierto modo también es tímida y reservada esto en momentos específicos pero son notorios durante todo el anime siendo una característica de este personaje. También tiene un lado compasivo hacia los demás y una alta valoración de la paz, como lo demuestra al poner en duda la invasión a Konoha durante los flashback de los exámenes chūnin. Tres años después se la ve como embajadora de Sunagakure en Konoha, ayudando en la preparación para los siguientes exámenes chunnin. Su relación con Gaara ha mejorado desde su primera aparición, aunque no es tan cercana como lo es Kankurō hacia él. Sin embargo, se muestra que el bienestar de sus hermanos es una de sus prioridades. 

La mayoría de las apariciones de Temari se ven asociadas a Shikamaru Nara. Ellos se enfrentan en los combates de la primera ronda de los exámenes chūnin. Luego, durante la huida de Sasuke, es ella quien va a ayudar a Shikamaru en su pelea con Tayuya. Después, durante el relleno, Temari es salvada por Shikamaru e Ino, aunque Ino no pudo ayudar y se sintió mal al ver el fabuloso trabajo en equipo de Shikamaru y Temari.

Cuando Naruto regresa a Konoha tras su entrenamiento con Jiraiya, al verles juntos les pregunta si estaban en una cita, pero ambos lo niegan, agregando que Shikamaru solo estaba haciendo de escolta a Temari hacia el País de la Arena. Aunque actualmente están en términos amistosos, Temari aún nombra a Shikamaru como la persona con la que más desea pelear.

Además, Temari tiene unos gustos peculiares. Mientras que las castañas y la sopa de tofu son sus comidas favoritas, detesta totalmente el pulpo y el calamar; y su hobby es la observación de las plantas.

Primera temporada

El examen chūnin 

La primera aparición de Temari en Naruto se produce en el capítulo 34 del manga y 20 del anime, junto a Kankuro luego de que Konohamaru chocara de frente contra él. Ella trata con poco esfuerzo de detener a su hermano menor advirtiéndole que Gaara estaría con ellos pronto. Finalmente, luego de la aparición de Gaara ambos se van, sin que antes Sakura preguntara de donde son y Temari mostrara su pase de Genin proveniente de Sunagakure.

Durante el examen escrito, cuestiona el método empleado. Luego Kankuro le pasaría las respuestas conseguidas por medio de su marioneta Karasu. En el bosque de la muerte, luego que Gaara acabase con los genin de la Aldea de la Lluvia, cuando él intenta aniquilar a quienes estaban observando el encuentro (el equipo 8) ella le detiene pidiéndoselo temerosamente como un favor a su hermana mayor.

Durante los preliminares de los exámenes chunin, Temari debe enfrentarse a Tenten. Tenten comienza el encuentro lanzando numerosas armas a Temari, que fácilmente desvía usando su abanico en con movimientos casi imperceptibles. Temari advierte a Tenten que cuando su abanico esto completamente abierto mostrando las tres lunas terminaría la pelea. Al llegar a tal instancia, Temari usa su abanico completamente abierto para lanzar a Tenten en un torbellino de viento mezclado con chakra. Cuando el remolino desaparece,  Tenten cae directamente sobre el abanico cerrado de Temari, quien intenta lanzarla hacia las armas regadas en el piso, a pesar de ya haber sido nombrada ganadora del encuentro. Rock Lee salta a la arena salvando Tenten. En el manga la pelea entre ellas dos no fue mostrada, apareciendo solamente el comienzo y el final, sin mostrar que pasó en ella.                 

En el tiempo entre los preliminares y los finales del examen, se muestra el flashback en el que ella pone en duda la invasión a Konoha, citando que fue un tratado muy difícil de conseguir para la aldea. Es ahí cuando vemos su interés en la paz por primera vez.

En las rondas finales del Examen Chunin, Temari pelea contra Shikamaru Nara. Sabiendo las habilidades de manipulación de sombra, que él usa para capturar a sus oponentes, Temari permanece fuera del rango de las sombras. Este encuentro muestra las grandes capacidades de estrategas que ambos tienen a la hora de analizar a un enemigo. A pesar de esta precaución, Shikamaru usa varias tácticas para comprar tiempo, mientras las sombras del estadio van creciendo.  Mientras Temari evade sus ataques y prepara su última estrategia, Shikamaru logra atraparla. Él la había estado guiando a una posición donde su sombra podía viajar por los hoyos causados por la anterior pelea entre Naruto y Neji, sin que esta última lo notara. A pesar de esto, Shikamaru se rinde a último momento alegando que no le quedaba suficiente chakra, pero que había pensado doscientas formas distintas de cómo terminar el encuentro. Finalmente Temari es declarada ganadora del encuentro.

La invasión de Konoha 

Cuando comienza la invasión a konoha, durante la pelea de Sasuke y Gaara, Temari y Kankuro se ven forzados a abandonar la aldea cargando a Gaara. En el anime, cuando Sasuke los persigue Temari delega el cuidado de Gaara a Kankuro para tratar de ganar tiempo reteniendo a Sasuke, aunque él la derrota fácilmente. Luego volvería a aparecer una vez que Sasuke alcanza a sus hermanos, volviendo a cargar a Gaara para escapa mientras Kankuro pelea con Sasuke, que luego es remplazado por Shino. Durante el transcurso de la transformación de Gaara en Shukaku, podemos ver el miedo que ella le tiene al monstruo, entrando casi en estado de Shock y pánico. 

Luego de que Naruto derrotara a Gaara ella y Kankuro aparecen para proteger a su hermano, quien les pide que se retiren, durante el viaje de vuelta a la arena, Gaara les pide disculpas a ambos.

La huida de Sasuke 

Como pedido de la Quinta Hokage, Temari y sus hermanos, ahora aliados de Konoha, van como refuerzos del equipo Shikamaru, para tratar de rescatar a Sasuke Uchiha. Temari llega para ayudar a Shikamaru en su pelea con Tayuya, cuando él estaba por rendirse. Ella le pide a Shikamaru la información sobre su adversario, luego de explicar las habilidades de Tayuya, Shikamaru opina que deberían retroceder para pensar una estrategia, a lo que ella se muestra poco interesada. Temari usa una técnica de invocación con su abanico: Kuchiyose, Kiri Kiri Mai, derribando los árboles a su alrededor de ellos y que provoca la muerte de Tayuya. 

Ella aparece más adelante en el hospital de Konoha criticando la carencia de entrenamiento para el control emocional de Shikamaru. Pero su actitud cambia luego de escuchar las palabras que Shikaku le dirige a su hijo. Y aliviada al saberse que todos los miembros del equipo están fuera de peligro.

Relleno 

En los episodios 217 al 220, cuando una alumna de Gaara (Matsuri) es secuestrada por los Shiitenshounin, Temari y Kankuro, van con él para rescatarla. Durante este arco, Temari, se ve obligada a enfrentarse a una mujer con habilidades similares a las de ella. A pesar de poder pelear con ella de igual a igual por un rato, las habilidades de su contrincante comienzan a superarla. Cuando Temari Estaba a punto de perder Shikamaru e Ino llegan como los refuerzos enviados por konoha para ayudarles. Temari y Shikamaru enseguida comienzan a reñir sobre su última misión, pero luego son capaces de derrotar a su oponente combinando sus habilidades.

Segunda temporada

Prólogo 

Temari es vista en el anime cuando entra al despacho de la hokage, Tsunade Senju acompañada por Shikamaru, al principio Naruto no la reconoce y la confunde con su oponente. Mientras que en el manga el encuentro se desarrolla en una de las calles de Konoha donde Shikamaru y Temari se encuentran con Naruto y Sakura. Al verlos juntos, Naruto piensa que están en una cita, cosa que ambos niegan aclarando que es una misión, ya que Temari, ahora Junin, está trabando como embajadora de Sunagakure en Konoha para la preparación de los siguientes exámenes Chunins y Shikamaru tiene la misión de escoltarla, además de trabajar como examinador en los mismos.

El rescate de Gaara 

Más tarde Naruto, Sakura y Kakashi se encontrarían con Temari en su camino de vuelta a su aldea. Al saber del secuestro de Gaara por Akatsuki, se une al equipo 7 en su viaje a Sunagakure. Durante el viaje, Temari termina de comprender el fuerte lazo que une a Gaara y Naruto (debido al hecho de que ambos son unos Jinchūrikis de Bijus, Gaara con Shukaku y Naruto con Kurama respectivamente) y le agradece silenciosamente. Al llegar a la aldea, Temari descubre que Kankuro ha sido gravemente herido y envenenado al tratar de perseguir a los secuestradores de Gaara. Deseando Salvar a sus hermanos Temari planea unirse al equipo 7, pero se le es asignada otra misión. Cuando Kankuro Esta lo suficiente recuperado como para caminar, parten para reunirse con el equipo 7. Al llegar al lugar, Gaara está siendo revivido por La anciana Chiyo con la ayuda de Naruto. Temari y Kankuro agradecen al equipo de konoha por haber salvado a su hermano. Temari en ese momento confiesa que nunca pensó que Naruto pudiera ayudar Gaara.

Reunión de los Kages 

Temari vuelve a aparecer en el manga durante la reunión de los Kages acompañando a Gaara a la reunión como su guardaespaldas. Temari y sus hermanos llegan bien al País del Hierro, donde son recibidos por Mifune y sus samurái. Cuando Zetsu aparece durante la reunión de los Kages, Temari y Kankuro toman una posición defensiva frente a Gaara.
Como Gaara intervino en la lucha entre el Raikage y Sasuke, Temari tomó medidas para salvar a un samurái que había sido golpeado con Amaterasu. Se cortó la armadura de la quema, y Kankuro sacó de la zona. Luego se unió como parte de un ataque de cuatro vías en contra de Sasuke que resultó inútil una vez que se utiliza Susanoo. Sasuke entonces deja el campo de batalla de la reunión.
Una vez que llegan, ven a Madara torturando a Sasuke, quien se desmayó.Madara les pide que le entreguen a Naruto y a Killer Bee.Una vez que el Kage rechazó la orden, declara oficialmente la Cuarta Guerra Ninja. Temari luego sigue a sus hermanos para comunicarle la noticia a sus Daimyo.
Más tarde, ella y sus hermanos acuden a informar a Naruto, Kakashi, Sai y Yamato sobre lo que ocurrió en la reunión de los Kages.

La cuarta guerra shinobi 
Al comienzo de la guerra es agrupada en la cuarta división: Peleadores de larga distancia a cargo de Gaara, junto con Shikamaru y Chouji. A pesar de ello, Gaara también es el comandante general de la alianza shinobi, por lo cual, le dice a Shikamaru que en realidad es él el líder.

Habilidades 
Temari es claramente una luchadora de larga distancia, con lo que se especializa en atacar al enemigo desde lejos. También ha demostrado ser una hábil estratega y analista, siendo capaz de deducir los puntos débiles de su adversario e idear una estrategia contra él. Durante el combate con Shikamaru fue capaz de averiguar rápidamente la debilidad de su Técnica de la Sombra Imitadora, además de ser capaz de medir continuamente la distancia a la que se encontraba del rango de acción de dicha técnica. Incluso aunque finalmente fue derrotada por la estrategia de Shikamaru, Asuma la reconoció como una gran estratega.

Abanico 
Temari emplea como arma principal de combate un enorme abanico (鉄扇, tessen). Además de poder emplearlo a modo de arma contundente o de poder planear subida sobre él, destaca de este abanico tres círculos morados pintados, que Temari denomina estrellas o lunas, según el doblaje. Este abanico es capaz de generar potentes vientos que Temari manipula con su chakra para atacar o defenderse, y la potencia de dichos vientos aumenta según el número de estrellas que este muestre. Una vez ha mostrado todos los círculos, Temari es capaz de generar potentes vientos cortantes que le permiten atacar al enemigo a gran distancia, y que al mismo tiempo son capaces de desviar la mayoría de ataques de proyectiles que el enemigo trate de lanzarle. Desde este abanico Temari es también capaz de invocar a una especie de comadreja con una guadaña denominada Kamatari para atacar al enemigo. Recientemente en la Reunión de Kages se ha visto que Temari ya no lleva con ella físicamente el abanico, sino que lo invoca desde un rollo de pergamino cuando necesita emplearlo.

Referencias 

Personajes de Naruto